Йосип Юрендич (; 26 апреля 1987, СФРЮ) — хорватский футболист, защитник чешского клуба «Дукла».

Краткая биография 
Родился в городе Славонски-Брод на востоке Хорватии. Позже переехал в Загреб, где начал выступать за юношеский состав ФК Загреб. В 2005 году был замечен тренерами главной команды и переведён в основной состав. На начало 2012 года сыграл в чемпионате Хорватии около 100 матчей в T-Com Prva HNL (высшей лиге чемпионата Хорватии по футболу).

Летом 2015 года перешёл в пражскую «Дуклу».

Статистика выступлений 
По состоянию на 17 июня 2009.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Дуклы» 
 
 Профиль на официальном сайте Синот лиги 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Загреб»
Игроки ФК «Дукла» Прага